

Cinéma 
 Femmes en cage (Caged), film américain de John Cromwell (1950).
 Caged, film néerlandais de Stephan Brenninkmeijer (2011).

Musique 
 Le CAGED est en guitare le nom du système de création des accords transposables à 3 sons.